Nicolas Rommens, né le  à Lierre en Belgique, est un footballeur belge. Il évolue à Zulte Waregem au poste de milieu défensif.

Biographie 

Lors de la saison 2015-2016, il inscrit sept buts en deuxième division belge avec le club de Dessel Sport.

Statistiques

Palmarès 
 Champion de Belgique de D2 en 2014 avec Westerlo

Statistiques

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur belge
Naissance en décembre 1994
Naissance à Lierre
Joueur du KVC Westerlo
Joueur du KFC Dessel Sport
Joueur du KSV Roulers
Joueur du RWD Molenbeek (5479)
Joueur du SV Zulte Waregem